Sühbaatar (provincie), een provincie in Mongolië
Sühbaatar (stad), de hoofdstad van de provincie Selenge in Mongolië